Култура може да се отнася за:

 култура, обществено явление
 земеделски култури
 археологическа култура
 „Култура“, български вестник